

Mińsk 
 Mińsk – stolica Białorusi
 Mińsk Mazowiecki – miasto w woj. mazowieckim
 Gmina Mińsk Mazowiecki – gmina wiejska w woj. mazowieckim
 Nadleśnictwo Mińsk – nadleśnictwo w woj. mazowieckim
 (3012) Minsk – planetoida
 Romet Mińsk 125 – motocykl

Miński 
 powiat miński – powiat w woj. mazowieckim 
 obwód miński – obwód na Białorusi
 rejon miński – rejon na Białorusi
 powiat miński litewski – historyczny powiat z siedzibą w Mińsku
 Borek Miński – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie mińskim, w Gminie Mińsk Mazowiecki

Mińska 
 Huta Mińska – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie mińskim, w Gminie Mińsk Mazowiecki
 Wólka Mińska – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie mińskim, w Gminie Mińsk Mazowiecki
 B-22 Mińska lub B-24 Mińska – planowana stacja Warszawskiego Metra

Toponomastyka 
Dla woj. mazowieckiego nazwa związana jest z rzeką Mienią i prawdopodobnie słowem mienić.

Nazwa miasta Mińsk na Rusi była wcześniejsza.

W związku z powyższym zbieżność nazw jest raczej przypadkowa, mimo że oba miasta leżą na jednym szlaku drogowym i kolejowym.

Zobacz też 
 Mienia
 Mirsk